INA steht für:
 Immigration and Nationality Act, US-amerikanisches Einwanderungs- und Nationalitätsgesetz
 Indian National Army, eine mit den Achsenmächten verbündete bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung in Süd- und Südostasien
 Induktionssicherung anfahrender Züge, Abkürzung im Eisenbahnwesen
 „Industrie NAdellager“, Herstellermarke der Schaeffler-Gruppe
 Industriearchäologie
 Industrija nafte, kroatische Mineralöl- und Gasgesellschaft
 olympisches Mannschaftskürzel Indonesiens
 Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, ein Zusammenschluss von Akteuren aus Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik
 Initiative Nachrichtenaufklärung, medienwissenschaftliche deutschsprachige Initiative
 Institut national de l’audiovisuel, französisches Rundfunkarchiv

 Instrumentation Amplifier, der englische Begriff  für Instrumentenverstärker
 Insurance Company of North America, früherer Name der Versicherungsgesellschaft CIGNA, Vereinigte Staaten
 Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie, gemeinnützige Gesellschaft der Freien Universität Berlin
 Internationale Normatmosphäre
 Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens, Projekt des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe zur Erfassung kommunaler, kirchlicher und privater Archive
 Iraqi National Accord, Partei von Exilirakern im Vereinigten Königreich
 Istituto Nazionale Assicurazioni, eine ehemalige staatliche italienische Versicherung (1912–1992), siehe Assicurazioni Generali

InA steht für:
 Industrial Automation, Masterstudiengang

Ina bezeichnet:
 Ina (Vorname), einen Vornamen, siehe dort für Namensträger
 Ina (Saitama), Stadt in Japan
 Ina (Sizilien), antike Stadt auf Sizilien
 Ina (Fluss), polnischer Fluss
 Ina Island, Insel der Aleuten
 Ina (Benin), beninisches Arrondissement in der Kommune Bembèrèkè, Département Borgou
 Ina (Illinois), Ort in den USA
 Ina (Mondkrater), kleiner Mondkrater im Lacus Felicitatis
 Ina (Nagano), japanische Stadt in der Präfektur Nagano
 Ina (Klan), eine japanische Familie des Schwertadels

Ina ist der Familienname folgender Personen:
 Jana Ina, Familien- und Künstlername von Janaína Zarrella
 Kyoko Ina (* 1972), japanisch-US-amerikanische Eiskunstläuferin

ina steht für: 
 Interlingua (ISO-639-2-Code), Plansprache

Siehe auch:
 JNA
 YNA

Abkürzung